Schuhmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schuhmann (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Carl Schuhmann (1869–1946), deutscher Turner
 Georg Schuhmann († 1919), Vorsitzender des Volksrates in Kolbermoor
 Heiner Schuhmann (* 1948), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Ignaz Schuhmann (1909–1945), österreichischer Widerstandskämpfer

 Klaus Schuhmann (1935–2020), deutscher Germanist
 Kuno Schuhmann (1928–2013), deutscher Anglist
 Leopold von Schuhmann (1815–1886), deutscher Beamter
 Manfred Schuhmann (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Otto Schuhmann (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Schuhmann (* 1937), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Richard Schuhmann (1938–2022), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Steffen Schuhmann (* 1978), deutscher Kommunikationsdesigner
 Theodor Schuhmann (1812–1875), deutscher Maler, Lithograf und Fotograf
 Walter Schuhmann (1898–1956), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Schumann (Begriffsklärung)
 Schuman